Салман Наджаф оглы Нариманов (; ) — азербайджанский поэт, публицист и наборщик XIX — начала XX века. Старший брат крупного государственного и общественного деятеля Наримана Нариманова.

Биография 
Салман Наджаф оглы Нариманов родился в 1847 году в Тифлисе в азербайджанской семье. Когда Салману было 7 лет, отец отправил его в медресе Хаджи Молла Таги в Тифлисе. Здесь он три года изучал «Коран» и книгу Сади «Гюлистан», после чего был принят в школу, открытую духовным управлением.

Салман Нариманов писал лирические и сатирические стихотворения под псевдонимом «Саййара». Под псевдонимом «Годжа Салман» опубликовал ряд статей на общественно-политические темы в газете «Хаят». Так, в 1906 году в газете «Хаят» были опубликованы следующие статьи Нариманова: «Нимруды и Шаддаты», «Хами-нику», «Червь поедает дерево изнутри», «Письмо такому-то», «Часть рассказа», «Говорить или не говорить», «Открытое письмо», «Свободой надо пользоваться по справедливости». Произведение Салмана Нариманова «Саяхатнаме» («Книга путешествий») хранится в Институте рукописей имени Физули в Баку. 

Нариманов был первым наборщиком-азербайджанцем на Кавказе, работал главным наборщиком в газетах «Каспий», «Иршад», «Таза хаят» и в журнале «Фиюзат».

Скончался в 1907 году в Баку.

Семья и потомки 
 Жена — Салтанет;
 Сын — Исмаил Нариманов;
 Внук — Газанфар Нариманов;
 Правнук — Эльдар Газанфар оглы Нариманов (1944—2021) — преподаватель на кафедре медицинской биологии и генетики Азербайджанского медицинского университета.
 Дочь — Асья;
 Дочь — Ильтифат;
 Дочь — Ханум.

Генеалогия

Примечания

Литература 
  

Азербайджанские поэты
Азербайджанские писатели